NGC 7009 (другие обозначения — PK 37-34.1, Туманность Пельмень) — планетарная туманность в созвездии Водолей. Туманность была открыта Уильямом Гершелем 7 сентября 1782, с использованием телескопа собственной конструкции.

Туманность Пельмень — сложная планетарная туманность, которая содержит много морфологических и кинематических подсистем.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

 

7009
Водолей (созвездие)
Планетарные туманности
Объекты Колдуэлла